Stevensonula är ett släkte av svampar. Stevensonula ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stevensonula